Alena är ett släkte av halssländor. Alena ingår i familjen ormhalssländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ormhalssländor
Alena